Antonio Moraes bzw. Antônio de Moraes ist der Name folgender Personen:

* Antonio Carlos Robert Moraes (1954–2015), brasilianischer Geograf
 Antônio de Almeida Moraes Junior (1904–1984), brasilianischer Geistlicher, römisch-katholischer Erzbischof von Nitrói
 Antônio Ermírio de Moraes (1928–2014), brasilianischer Geschäftsmann